

Codici 
 W8 – codice vettore IATA di Cargojet Airways Ltd.

Altro 
 W8 – abbreviazione di wait ("aspetta") in uso nelle chat
 Motore W8 – motore a W con otto cilindri